Fictief figuur
 Kris Geysen, personage uit de Vlaamse politieserie Flikken

Personen met de achternaam Geysen
  Bettina Geysen (1969), Belgisch onderneemster, partijvoorzitster, televisiemanager en -presentatrice
 Jan Geysen (1937-1993), Belgisch radio- en televisiemaker
 Lode Geysen (1903-1938), Belgisch toneelregisseur
 Wim Geysen (1970), Belgisch auteur en acteur

Zie ook 
 Carry Geijssen (1947), een Nederlands schaatsster
 Gijsen (doorverwijspagina)